Гайгер — немецкая или еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гайгер, Винценц (род. 1997) — немецкий двоеборец.
 Гайгер, Деннис (род. 1998) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 
 Гайгер, Карл Август (1863—1937) — немецкий католический теолог.
 Гайгер, Кристина (род. 1990) — немецкая горнолыжница.
 Гайгер, Мориц (1880—1937) — немецкий философ.
 Гайгер, Рут (1923—2013) — американская пианистка.
 Гайгер, Тедди (род. 1988) — американская певица, автор песен и музыкант.
  (1891—1952) — немецкий социолог.
 Гайгер, Хансйорг (род. 1942) — немецкий государственный деятель, президент БНД в 1996−1998 годах.

См. также 
 
 Гайгаров

Примечания